Фортель:
 Фортель — уловка, хитрый приём.
 Аделаида Фортель — псевдоним писательницы.